MLP har flere betydninger:
 My Little Pony
 Malta Labour Party
 Marine Le Pen - en fransk politiker
 Mexican Liberal Party
 Multilink PPP
 Flerlags-perceptron